Кирк Лайл Ма́йерс (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позициях  второго и третьего.
Бронзовый призёр .

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): золото (1 этап), серебро (финал)
 : золото (), бронза ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Сайт команды Кирка Майреса «Muyres Curling»
 Team Steve Laycock | Pinty's Grand Slam of Curling
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом Kirk Muyres
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу